Парламентские выборы в Баварии прошли 15 сентября 2013 года. Большинство голосов на выборах в ландтаг набрала ХСС. Также в парламент прошли три партии: Социал-демократическая партия, Союз 90/Зелёные и Свободные избиратели. Парламентские выборы в Германии состоялись на одну неделю позже.

Партии 
 Христианско-социальный союз (CSU)
 Социально-демократическая партия Германии (SPD)
 Свободные избиратели (FREIE WÄHLER)
 Союз 90/Зелёные (GRÜNE)
 Свободная демократическая партия (FDP)
 Левые (DIE LINKE)
 Экологическая демократическая партия (ÖDP)
 Республиканцы (REP)
 Баварская партия (BP)
 Партия пиратов Германии (Piraten)
 Национал-демократическая партия (NPD)

Результаты 
 Результаты выборов в ландтаг Баварии 15 сентября 2013 года
|- bgcolor=#E9E9E9
! colspan="2" | Партия
! colspan="2" | Голоса (изменение)
! colspan="2" | Голоса % (изменение)
! colspan="2" | Места (изменения)
! | Места %
|-
|style="width: 20px" bgcolor=#6699FF align="center" |
| Христианско-социальный союз (CSU)
|  align="right" | 5 632 272
|  align="right" | +1 028 312
|  align="right" | 47,7 %
|  align="right" | +4,3
|  align="right" | 101
|  align="right" | +9
|  align="right" | 56,1 %
|-
|style="width: 20px" bgcolor=#CC0000 align="center" |
| Социал-демократическая партия (SPD)
|  align="right" | 2 436 515
|  align="right" | +464 078
|  align="right" | 20,6 %
|  align="right" | +2,0
|  align="right" | 42
|  align="right" | +3
|  align="right" | 23,3 %
|-
|style="width: 20px" bgcolor=#007E82 align="center" |
| Свободные избиратели (FW)
|  align="right" | 1 062 244
|  align="right" | −23 652
|  align="right" | 9,0 %
|  align="right" | −1,2
|  align="right" | 19
|  align="right" | −2
|  align="right" | 10,6 %
|-
|style="width: 20px" bgcolor=#99CC33 align="center" |
| Зелёные (GRÜNE)
|  align="right" | 1 018 652
|  align="right" | +19 541
|  align="right" | 8,6 %
|  align="right" | −0,8
|  align="right" | 18
|  align="right" | −1
|  align="right" | 10,0 %
|-
|style="width: 20px" bgcolor=#FFFF00 align="center" |
| Свободная демократическая партия (FDP)
|  align="right" | 389 584
|  align="right" | −457 643
|  align="right" | 3,3 %
|  align="right" | −4,7
|  align="right" | -
|  align="right" | −16
|  align="right" | -
|-
|style="width: 20px" bgcolor=#e61538 align="center" |
| Левые (DIE LINKE)
|  align="right" | 251 086
|  align="right" | −210 669
|  align="right" | 2,1 %
|  align="right" | −2,2
|  align="right" | -
|  align="right" | -
|  align="right" | -
|-
|style="width: 20px" bgcolor=#54d1f0 align="center" |
|  (BP)
|  align="right" | 247 282
|  align="right" | +130 818
|  align="right" | 2,1 %
|  align="right" | +1,0
|  align="right" | -
|  align="right" | -
|  align="right" | -
|-
|style="width: 20px" bgcolor=#FFA500 align="center" |
|  (ÖDP)
|  align="right" | 239 235
|  align="right" | +27 035
|  align="right" | 2,0 %
|  align="right" | +0,0
|  align="right" | -
|  align="right" | -
|  align="right" | -
|-
|style="width: 20px" bgcolor=#e67a33 align="center" |
| Партия пиратов (Piraten)
|  align="right" | 234 221
|  align="right" | н.д.
|  align="right" | 2,0 %
|  align="right" | н.д.
|  align="right" | -
|  align="right" | -
|  align="right" | -
|-
|style="width: 20px" bgcolor=#386ABC align="center" |
| Республиканцы (REP)
|  align="right" | 117 633
|  align="right" | −28 440
|  align="right" | 1,0 %
|  align="right" | −0,4
|  align="right" | -
|  align="right" | -
|  align="right" | -
|-
|style="width: 20px" bgcolor=#db296a align="center" |
|  (DIE FRANKEN)
|  align="right" | 87 237
|  align="right" | н.д.
|  align="right" | 0,7 %
|  align="right" | н.д.
|  align="right" | -
|  align="right" | -
|  align="right" | -
|-
|style="width: 20px" bgcolor=#884400 align="center" |
| Национал-демократическая партия (NPD)
|  align="right" | 74 895
|  align="right" | −48 504
|  align="right" | 0,6 %
|  align="right" | −0,6
|  align="right" | -
|  align="right" | -
|  align="right" | -
|-
|style="width: 20px" bgcolor=darkgray align="center" |
| Все остальные
|  align="right" | 22 019
|  align="right" | н.д.
|  align="right" | 0,2 %
|  align="right" | н.д.
|  align="right" | -
|  align="right" | -
|  align="right" | -
|-
|align=left style="background-color:#E9E9E9"|
! align="right" style="background-color:#E9E9E9"| Всего
! align="right" style="background-color:#E9E9E9"|
! align="right" style="background-color:#E9E9E9"| 11 812 965
! align="right" style="background-color:#E9E9E9"|
! align="right" style="background-color:#E9E9E9"| 100,0 %
! align="right" style="background-color:#E9E9E9"|
! align="right" style="background-color:#E9E9E9"| 180
! align="right" style="background-color:#E9E9E9"| −7
! align="right" style="background-color:#E9E9E9"|
|}

Ссылки 

 «Это удача, хотя и относительная» 
 Соратники Меркель одержали победу на выборах в Баварии 

Сентябрь 2013 года
События 15 сентября
Бавария
2013 год в Германии
Выборы в Германии
Политика Баварии